О’Хара, Джон:
 О’Хара, Джон Генри (1905—1970) — американский писатель.
 О’Хара, Джон Фрэнсис (1888—1960) — американский кардинал.
 См. также 
О’Хэр, Джон (род. 1946) — шотландский футболист.